La Eliteserien 2012-2013 è stata il 5º campionato ufficiale norvegese di calcio a 5. La vittoria finale è andata al Vegakameratene, che ha chiuso l'annata davanti al Tiller e al KFUM Oslo Futsal. Nesjar e Vadmyra sono invece retrocesse.

Classifica

Note

Collegamenti esterni

2012-2013
Calcio a 5 nel 2012
Calcio a 5 nel 2013